A Lokomotiv szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Lokomotív, gőzmozdony
 Locomotiv GT, zenekar
 1. FC Lokomotive Leipzig, német labdarúgócsapat
 Lokomotiv Asztana, kazah labdarúgócsapat egykori neve
 Lokomotiv-Belogorje, orosz röplabdaklub Belgorodban
 Lokomotiv Mezdra, bolgár labdarúgócsapat
 Lokomotiv Plovdiv, bolgár labdarúgócsapat
 Lokomotiv Szofija, bolgár labdarúgócsapat
 Lokomotiva Zagreb, horvát labdarúgócsapat
 Lokomotivi Tbiliszi, grúz labdarúgócsapat
 Lokomotyiv Moszkva, orosz labdarúgócsapat
 Lokomotyiv Nyizsnyij Novgorod, orosz labdarúgócsapat